

Italiano 
HLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ulanhot (Cina)

 HLH è l'acronimo della parola helix-loop-helix ossia elica ansa elica

Inglese 

 HLH – acronimo di Hemophagocytic lymphohistiocytosis, ossia Linfoistiocitosi Emofagocitica